Piret steht für:

 Piret (Vorname)
 Piret (Gemeinde Brunnenthal), Ortsteil von Brunnenthal, Bezirk Schärding, Oberösterreich
 Figur aus der estnischen Mythologie, siehe Suur Tõll
 Name einer estnischen Doppelendfähre, siehe LMG 150-DE